Дьяко́во () — село, относится к Антрацитовскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

География 
Населённый пункт располагается на реке Нагольной, к югу от села проходит граница Украины с Российской Федерацией, к западу от села проходит граница между Луганской и Донецкой областями. В черте села река Ореховая впадает в реку Юськину, а река Юськина впадает в реку Нагольную (бассейн Миуса). Соседние населённые пункты: посёлок Нижний Нагольчик на северо-западе; сёла Егоровка (выше по течению Юськиной) на северо-востоке, Бобриково, Новокрасновка и Платоновка на востоке, Красный Октябрь на юге; сёла в Донецкой области Верхний Кут, Дмитровка (ниже по течению Нагольной) на западе и Дибровка на юго-западе.

Общие сведения 
Занимает площадь 8,307 км². Почтовый индекс — 94690. Телефонный код — 6431.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 2870 человек.

История 
30 мая 2014 года вооружённые формирования самопровозглашённой ЛНР совершили нападение на украинский пограничный пункт Дьяково.

13 июня 2014 года, в ходе операции на востоке Украины, украинские силовики  вступили в боевые действия с формированиями ЛНР в районе Дьяково.

24 июля в районе села проходили столкновения повстанцев ЛНР с 79 бригадой украинских войск.

Известные уроженцы 
В селе родился Герой Советского Союза Михаил Замула.

Местный совет 
94690, Луганская обл., Антрацитовский р-н, с. Дьяково, ул. Ленина, 30

Примечания

Ссылки 
 Дьяково на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Антрацитовского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании